Корецкий завод пластмассовых изделий () — промышленное предприятие в городе Корец Корецкого района Ровненской области Украины, прекратившее своё существование.

История 

Корецкий завод пластмассовых изделий был построен и введён в эксплуатацию после окончания Великой Отечественной войны.

В 1972 году большинством рабочих предприятия являлись выпускники средних школ города, в это время завод выпускал 14 наименований электротоваров (электрические розетки, переключатели и др.) и иных потребительских изделий из пластмасс.

В целом, в советское время завод входил в число крупнейших предприятий города.

После провозглашения независимости Украины государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество, а затем прекратило функционировать.

Дополнительная информация 

 Корецкому заводу пластмассовых изделий посвящена экспозиция в районном историческом музее города Корец.

Примечания 

Предприятия Ровненской области
Предприятия химической промышленности СССР